Rustiques (gemeente), een gemeente in het Franse departement Aude
 Rustiques (Roussel), een verzameling composities van de Franse componist Albert Roussel